Peter Watterson (1927-1996), prélat épiscopalien américain converti au catholicisme ;
 Bill Watterson (1958), peintre, scénariste et dessinateur de bande dessinée américain.